Paralelní obří slalom žen na Mistrovství světa v alpském lyžování 2021 se konal v úterý 16. února 2021 jako čtvrtý ženský závod světového šampionátu v Cortině d'Ampezzo. Zahájení kvalifikace proběhlo v 9 hodin místního času. Vyřazovací fáze o medaile na ni navázala ve 14 hodin. Do technické disciplíny na sjezdovce Lino Lacedelli nastoupilo 52 slalomářek z 23 států.  

Individiální paralelní závod měl na mistrovství světa premiéru. Rada Mezinárodní lyžařské federace jej na program zařadila během zasedání na MS 2019 v Åre.

Kritika pravidel a trati 
Podle komentátorů a expertů byla červená trať výrazně rychlejší než modrá, což znevýhodnilo část lyžařek. Každý souboj dvou lyžařek o postup obsahoval dvě kola, kdy si závodnice vyměnily modrou a červenou trať. Vítězkou souboje se stala závodnice, která vyhrála druhou jízdu, do níž nastoupila poražená z první jízdy s časovým hendikepem. Slalomářka s horším kvalifikačním časem začínala v modré, pomalejší stopě. Pokud zaostala za vítěznou soupeřkou o více než půl sekundy, pak nastoupila do druhého kola v červené stopě s předem omezeným maximálním hendikepem ve startovní bráně půl sekundy. Jestliže ztrátu dojela, druhou jízdu vyhrála a postoupila. To mohlo znevýhodnit poraženou, jíž se nezohlednil náskok z prvního kola vyšší než půl sekundy. To se projevilo např. u všech čtyř čtvrtfinálových dvojic, v nichž slalomářky v modré trati druhého kola (Holdenerová, Gąsienicová-Danielová, Robniková, Brignonenová) získaly v prvním kole omezený maximální náskok půl sekundy. Z druhých jízd ale žádná z nich nepostoupila, protože byly dojety a protnuly cílovou pásku jako druhé. Italka Federica Brignoneová po opuštění soutěže ve čtvrtfinále označila soutěž za „nejnespravedlivější závod kariéry“.

Medailistky 
Mistryněmi světa se staly 24letá Italka Marta Bassinová a o rok mladší Rakušanka Katharina Liensbergerová, které zajely v součtu obou jízd shodný čas. Každá z nich získala první individuální a celkově druhou medaili na světových šampionátech. Liensbergerová vybojovala pro Rakousko jubilejní 100. zlatou medaili z mistrovstvích světa. Nejdříve však byla vyhlášena mistryní světa pouze Bassinová, která v Cortině vybojovala pro Itálii první medaili. Přibližně s půlhodinovým odstupem přiřkla jury zlato i Liensbergerové po protestu rakouské výpravy. Ta upozornila na fakt, že v přímých medailových soubojích není uplatněno pomocné kritérium, podle něhož se vítězem stává závodník s rychlejší druhou jízdou, ale cenné kovy jsou přidělovány oběma. Podruhé v historii tak byly v jediném závodu uděleny dvě zlata. Poprvé se tak stalo v super-G MS 1991, kdy si výhru rozdělili Hermann Maier a Lasse Kjus.

Bassinová postoupila z kvalifikace do vyřazovacích bojů jako poslední, o pouhou setinu sekundy před krajankou Larou Delle Meovou. Následně pak využívala výhodu pomalejší modré trati v prvních jízdách, v níž pokaždé začínala členka dvojice s vyšším kvalifikačním časem. Ve druhé jízdě jezdila v rychlejší červené stopě, což zužitkovala i v semifinále proti Tesse Worleyové, s níž dojela ve shodném čase a postoupila díky rychlejší druhé jízdě. Worleyová si přitom nemohla do druhého kola přenést vyšší než půlsekundový náskok z úvodní jízdy. 

Bronz si odvezla 31letá Francouzka Tessa Worleyová, jež vyhrála malé finále nad Američankou Paulou Moltzanovou. Ze světových šampionátů si odvezla čtvrtou medaili.

Výsledky

Kvalifikace 
Do kvalifikačních jízd nastoupilo 52 slalomářek. Z modré i červené trati se kvalifikovalo vždy osm nejrychlejších lyžařek.

Vyřazovací fáze 
Šestnáct závodnic s nejlepším výsledným časem z červené a modré tratě kvalifikace postoupilo do vyřazovací fáze, která odstartovala ve 14 hodin.

{| class="wikitable bordered" style="font-size: 91%; white-space:nowrap;"
|-
| +0,00 až 1,18 – časová ztráta poražené na vítězku souboje v sekundách
|}

Reference 

Paralelní obří slalom žen